Isasi-Isasmendi ist der Nachname folgender Personen:

 José Antonio Isasi-Isasmendi Lasa (1927–2017), spanischer Filmregisseur, Drehbuchautor, Filmeditor und Filmproduzent
 María Carlota Isasi-Isasmendi Paredes (* 1975), spanische Schauspielerin